When the Smoke Clears: Sixty 6, Sixty 1 é o quarto álbum de estúdio do grupo hip hop americano Three 6 Mafia.

O álbum foi lançado no dia 13 de junho de 2000, pela gravadora Loud Records.

O álbum foi certificado Platina pela RIAA (Recording Industry Association of America) para a venda de 1 milhão de cópias em 1º de dezembro de 2000.

Lista de músicas

Graficos 

Álbuns de 2000
Álbuns de Three 6 Mafia